Altura hace referencia a varios artículos:

Distancias
Definición: distancia de manera vertical de un cuerpo u objeto; Medida de un cuerpo o de una figura considerada verticalmente desde su base hasta su punto más elevado:
Altitud, distancia vertical de un punto de la tierra respecto del nivel del mar.
 Estatura de una persona.
 Altura (geometría), figura plana o en un sólido, distancia entre un lado o cara y el vértice o el punto más alejado en la dirección perpendicular. También hace referencia a la recta o segmento sobre el cual se mide esa distancia;
 Altura (astronomía), amplitud del arco vertical contado desde el horizonte;
    Altura (trabajo en altura): La distancia vertical entre el punto de referencia, piso o plataforma hasta un punto determinado (cuerpo del trabajador).

Localidades
 Altura (Castellón), municipio de la provincia de Castellón, España;
Altura (Minnesota), ciudad del condado de Winona en el estado estadounidense de Minnesota
Altura (Castro Marim), freguesia portuguesa del municipio de Castro Marim

Además
 Altura (música), parámetro utilizado para determinar la percepción del tono (frecuencia) de un sonido;
 Salto de altura, prueba de atletismo que tiene por objetivo sobrepasar una barra horizontal

Enlaces externos